Peter Voss kan syfta på bland andra:

* Peter Voss (1837–1909), norsk skolman
 Peter Voss (1891–1979), tysk skådespelare
 Peter Voss (1897–1976), tysk SS-man